Желнин — русская фамилия.

Известные носители 
 Желнин, Алексей Иванович (1902—1942) — советский борец классического стиля.
 Желнин, Аркадий Антонович (род. 1998) — российский футболист.
 Желнин, Валерий Валентинович — советский государственный и хозяйственный деятель. 
 Желнин, Леонид Васильевич (1934—1987) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 8 созыва.
 Желнин, Георгий Александрович (1910—1985) —  эстонский и советский учёный-геодезист, заслуженный учёный Эстонской ССР, лауреат Премии Советской Эстонии, участник ВОВ.